Cheshire, comtat d'Anglaterra.
 Cheshire (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Cheshire (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.